Il nome Luigi II viene usato per riferirsi a diversi personaggi storici:

 Luigi II del Sacro Romano Impero, meglio noto come Ludovico II, Imperatore del Sacro Romano Impero, Re d'Italia e di Provenza;
Luigi II il Balbo, Re di Francia;
Luigi II d'Ungheria e Boemia, Re d'Ungheria e di Boemia;
Luigi II d'Angiò, Re di Napoli;
Luigi II d'Olanda, Napoleone Luigi Bonaparte, Re d'Olanda;
Luigi II di Monaco, Principe di Monaco;
Ludwig von Wittelsbach, Re di Baviera;
Luigi II di Fiandra (o Luigi di Male o Luigi di Dampierre), Conte di Fiandra, Nevers, Rethel, Borgogna ed Artois;
Luigi II di Borbone-Condé, Principe di Condé;
Luigi II di Vendôme, Duca di Mercœur, Vendôme ed Étampes, Conte di Penthièvre
Luigi II il Buono, Duca di Borbone.